

Persone 
 Cristoforo Majorana – miniatore italiano
 Ettore Majorana – fisico italiano
 Giuseppe Majorana – militare e aviatore italiano
 Giuseppe Majorana – statistico e politico italiano
 Maurizio Majorana – contrabbassista e bassista italiano
 Quirino Majorana – fisico italiano
 Angelo Majorana-Calatabiano – giurista e statista italiano
 Benedetto Majorana della Nicchiara – politico italiano
 Salvatore Majorana-Calatabiano – politico italiano
 Salvatore Majorana Cucuzzella – politico italiano

Altro 
Centro Ettore Majorana – organizzazione scientifica
Origanum majorana – specie botanica
Villa Majorana – antica villa di Catania